Альянс Премьер-лиги 1982/83 — 4-й сезон Альянса Премьер-лиги Англии. В Альянсе Премьер-лиги играли как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Альянс Премьер-лиги являлся пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже четырёх дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Альянса Премьер-лиги боролся с вылетевшими командами из Четвёртого дивизиона за избрание в Футбольную лигу.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Бангор Сити (из Северной Премьер-лиги)
 Нанитон Боро (из Южной Футбольной лиги)
 Уэлдстон (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Грейвзенд энд Нортфлит (в Южную Футбольную лигу)
 Дартфорд (в Южную Футбольную лигу)
 Лемингтон (в Южную Футбольную лигу)

Турнирная таблица

Выборы 
Как победитель Альянса Премьер-лиги, «Энфилд» выиграл право претендовать на избрание в Футбольную лигу, чтобы заменить одну из четырёх команд в нижнем Четвёртом дивизионе Футбольной лиги сезона 1982/83, но так как он не отвечал требованиям Футбольной лиги, вместо него в борьбу за повышение вступил вице-чемпион «Мейдстон Юнайтед». Голосование прошло следующим образом:

В результате «Мейдстон Юнайтед» не удалось быть избранным в члены Футбольной лиги.

Ссылки 
 Официальный сайт

1982
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1982 году
Спорт в Великобритании в 1983 году